MZK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marakei (Kiribati)